Satelit se poate referi la:

 Satelit natural, de exemplu Luna
 Satelit al unei planete minore, de exemplu Dactyl
 Satelit artificial: creat de om.